Стеценко Иван Яковлевич (1891—1958) — военный деятель, начальник Технического управления и Управления технического снабжения ВМФ, инженер-вице-адмирал.

Биография 
Иван Яковлевич Стеценко родился 8(20) января 1891 года в селе Стецовка, ныне в черте г. Киева.

3 мая 1914 года окончил механическое отделение Морского инженерного училища семнадцатым по списку успеваемости и произведён в корабельные гардемарины-механики.

16 июля 1914 года присвоено звание инженер-механик мичман, зачислен в 1-ый Балтийский флотский экипаж.

28 июня 1917 года указом Временного правительства присвоено звание инженер-механик лейтенант.

После Октябрьской революции перешел на службу в РККФ. Участник Гражданской войны. С 1918 по 1920 год служил трюмным инженер-механиком линейного корабля «Андрей Первозванный». Весной 1918 года принимал участие в ледовом переходе кораблей из Гельсингфорса в Кронштадт. С октября 1920 по апрель 1923 года был помощником начальника, а затем до ноября 1925 года начальником мастерских транспортов «Кама» и «Красный Горн».

С ноября 1925 по октябрь 1929 года был заведующим бюро и одновременно исполнял должность помощника начальника Кронштадтского Морского завода. С 1929 по 1939 годы был главным инженер-механиком, начальником механического отдела, заместителем начальника Морского завода. За безупречное руководство неоднократно награждался ценными подарками, в 1934 году «За выполнение специального производственного задания» был удостоен почетной грамотой ЦИК СССР. В 1938 году был награждён орденом Красной Звезды.

Во второй половине 30-х годов репрессирован. Вскоре оправдан.

С января по май 1939 года был начальником 7 отдела Главного военного порта Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте.

В мае 1939 года был назначен начальником технического отдела Черноморского флота. В этой должности находился в течение всей Великой Отечественной войны. Руководил техническим обеспечением сил флота: судоремонтом, ремонтом видов вооружения и боевой техники, сборкой и подготовкой оружия и боеприпасов.

13 декабря 1942 года Стеценко было присвоено звание инженер-контр-адмирал, а 24 мая 1945 года звание инженер-вице-адмирал.

С мая 1945 по октябрь 1947 — заместитель начальника, а затем до 1952 года начальник Технического управления ВМФ.

С января 1952 года по октябрь 1955 года — начальник Управления технического снабжения ВМФ.

С октября 1955 года в отставке.

Умер 24 апреля 1958 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Красной Звезды (1938)
 Орден Ленина (1945)
 Три ордена Красного Знамени (1944 — 2, 1947)
 Орден Нахимова 2-й степени (20.6.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1942)
 Медали

См. также 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Примечания

Литература 
 Сургучев М. Н. Корабли возвращаются в строй. Симферополь, 1969;
 Басистый Н. Е. Море и берег. М., 1970. С. 163;
 Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского. Л., 1990.
 Зубов Б. Н. Записки корабельного инженера. М., 1998. С. 172;
 Кузинец И. М. Адмиралтейская академия. М., 1998.
 Архив: ЦВМА, личное дело № 152677; ф. 3, оп. 1, д. 933, л. 352; оп. 028554, д. 384, л. 165. *Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941—1945). СПб.: Издательство «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 2001. С. 211
 Журнал «Советский флот». Некролог: 24.04.1958.

Ссылки 

Выпускники Морского инженерного училища
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)